NDLA peut désigner :
 l'abréviation de Note de l'auteur ;
 Norwegian Digital Learning Arena, une ONG norvégienne d'enseignement numérique :  (article en anglais)